Руи́с () — распространённая испанская фамилия, происходит от имени Руй и означает «сын Руя». Также топоним.

Носители фамилии

А 
 Руис, Абель (род. 2000) — испанский футболист.
 Руис Кортинес, Адольфо (1890—1973) — мексиканский государственный деятель, президент Мексики.
 Руис, Алан (род. 1993) — аргентинский футболист.
 Руис, Алехандро (род. 1967) — известный мексиканский актёр театра и кино и певец.
 Руис, Андрес (род. 1988) — колумбийский бегун-марафонец.
 Руис, Анибаль (род. 1942) — уругвайский футболист, полузащитник.
 Руис, Антонио (род. 1937) — испанский футболист (полузащитник) и тренер.

Б 
  (1482—1532) — испанский конкистадор.
 Руис, Брайан (род. 1985) — коста-риканский футболист, нападающий.

В

Г 
 Руис, Гильермо (род. 1943) — перуанский и американский шахматист.

Д 
 
 Руис, Джон (род. 1972) — американский боксёр-профессионал.
 Руис, Джон Хайро (род. 1995) — коста-риканский футболист, нападающий клуба «Аль-Фейха».
 Руис, Диего (род. 1977) — испанский лыжник, член олимпийской сборной Испании по лыжным гонкам на Олимпиаде в Ванкувере.

И 
 Руис, Иберт (род. 1987) — мексиканский футболист.
 Руис, Исма (род. 2001) — испанский футболист.
 Руис, Исмаэль (род. 1977) — испанский футболист, серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее.

К 
 Руис, Карлос (род. 1979) — гватемальский футболист.
 Руис Кастильо, Каролина (род. 1981) — испанская горнолыжница, член олимпийской сборной Испании на зимних Олимпийских играх 2002, 2006, 2010 годов.

Л 
 Руис, Лоренсо (ок. 1600—1637) — филиппинский миссионер, католический святой, первый филиппинский святой.
 Руис, Луис (род. 1997) — венесуэльский футболист.
 Руис, Луис Карлос (род. 1986) — колумбийский футболист.

М 
 Руис Соррилья, Мануэль (1833—1895) — испанский политик.
 Руис Роман, Мария (род. 1983) — испанская футболистка.
 Руис Монтаньес, Марьяно (1843—1932) — генерал мексиканской армии, боровшийся с режимом Порфириат, губернатор штата Наярит (1904—1911).
 Руис де Гамбоа, Мартин (1533—1590) — испанский конкистадор, губернатор Чили.
 Руис, Моника Кальсетта (род. 1972) — испанская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.

Н 
 Руис Эспадеро, Николас (1832—1890) — кубинский пианист и композитор.

О 
 Руис, Оскар (род. 1969) — колумбийский футбольный арбитр.

П 
 Руис, Педро Ансельмо (род. 1957) — перуанский футболист, полузащитник.

Р 
 Руис, Рауль (1941—2011) — чилийский кинорежиссёр, сценарист и писатель.
 Руис, Ричард (род. 1986) — мексиканский футболист.
 Руис, Родриго (род. 1972) — чилийский футболист, нападающий.
 Руис, Рози (род. 1953) — американская спортсменка кубинского происхождения.
Руис, Рохелио (род. 1950) — мексиканский футболист.
 Руис Ибаррури, Рубен (1920—1942) — Герой Советского Союза, командир пулемётной роты, капитан.

С 
 Руис, Сальва (более известный как Сальва Руис; род. 1995) — испанский футболист.
 Руис, Сезар (род. 1999) — игрок в американский футбол.
 Руис, Сезар (1918—1990) — чилийский военный и политический деятель.

Т 
 Руис, Тайсон (род. 1988) — гибралтарский футболист.
 Руис, Тереса (род. 1988) — мексиканская и американская актриса.

Х 
 Руис, Хоакин (род. 1959) — испанский дзюдоист.
 Руис, Хорхе (род. 1958) — аргентинский хоккеист на траве.
 Руис, Хорхе Армандо (род. 1989) — колумбийский легкоатлет.
 Руис, Хосе (1904 — ?) — мексиканский футболист, участник чемпионата мира 1930 года.
 Руис Аренас, Хосе Октавио (род. 1944) — колумбийский прелат, титулярный епископ Тройны и вспомогательный епископ Боготы.
 Руис, Хуан (ок. 1283 — ок. 1350) — испанский поэт.
 Руис Анчиа, Хуан (род. 1949) — испанский и американский кинооператор.
 Руис де Аларкон, Хуан (1581—1639) — испанский драматург.

Ф 
 Руис, Фабиан (род. 1996) — испанский футболист.
 Руис, Феликс (1940—1993) — испанский футболист.

Х 
 Руис Кальдера, Хавьер (род. 1976) — испанский кинорежиссёр.

Э 
 Руис, Эдиксон (род. 1985) — венесуэльский контрабасист.
 Руис, Энди (род. 1989) — мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Руис, Энтони (род. 1977) — американский боец смешанного стиля.

Ю 
 Руис, Юмилка (род. 1978) — кубинская волейболистка.

Составные фамилии 
 Руис Бласко, Хосе (1838—1913) — испанский художник. Отец художника Пабло Пикассо.
 Альварес Руис, Дональдо (род. 1931) — гватемальский юрист и политик, министр внутренних дел Гватемалы (1976—1982).
 Арсе Руис, Анисето (1824—1906) — боливийский политический деятель, президент страны с 1888 до 1892 года.
 Кейпо де Льяно Руис де Саравия, Хосе Мария 7-й граф Торено (1786—1843) — испанский историк, политик, председатель правительства Испании.
 Прието Руис, Плинио (1923—1960) — кубинский революционер и повстанец.
 Руис-Гальярдон, Альберто (род. 1958) — испанский политик, член Народной партии Испании.
 Фрей Руис-Тагле, Эдуардо (род. 1942) — чилийский государственный деятель, 32-й президент Чили.
 Эчеверрия Руис, Бернардино (1912—2000) — эквадорский кардинал, францисканец.

Псевдонимы 
 Пабло Руис (настоящее имя Пабло Максимилиано Мигель Коронель Видоэ; род. 1975) — аргентинский певец, актёр и танцор.

Топонимы 
 Руис — муниципалитет в мексиканском штате Наярит;
 Руис — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Руис — самый высокий действующий вулкан Андского вулканического пояса, расположенный в колумбийских департаментах Кальдас и Толима.
 Николас-Руис — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом городе.

См. также 
 Извержение Невадо-дель-Руиса — извержение вулкана Невадо-дель-Руис в 1985 году; занимает четвёртое место среди известных извержений по количеству жертв.
 Руй